Rovna ou Rovná est un toponyme qui peut désigner :

Rovna, un village dans le canton de Bosnie centrale

Rovná, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Rovná, une commune du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary ;
 Rovná, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie